Korompay ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Korompay (1800–1864), österreichischer Baumeister und Architekt
 Giovanni Korompay (1904–1988), italienischer Maler des Futurismus
 Gustav von Korompay (1833–1907), österreichischer Architekt und Maler